Ришо́н-ле-Цио́н  () — город, расположенный в центре Израиля, в прибрежной полосе Средиземного моря, в 7 км к югу от Тель-Авива.

История 
Ришон-ле-Цион был основан 31 июля 1882 года 10 семьями, участниками движения «Ховевей-Цион», которое возглавлял Залман Давид Левонтин, родом из Орши, позже к ним присоединились ещё 7 семей. Название города переводится буквально как «Первый [сказал] Сиону» и было взято из Книги пророка Исайи 41:27: «Я первый сказал Сиону: „вот оно!“ и дал Иерусалиму благовестника.»

В 1883 туда прибыли 13 членов движения «Билу», и население достигло 100 человек.

Ришон-ле-Цион считается (вместе с Петах-Тиквой) одним из первых сионистских поселений в Израиле. Поселение было задумано как сельскохозяйственное, но первые попытки вести сельское хозяйство оказались неудачными из-за тяжелых природных условий, недостатка средств и отсутствия опыта поселенцев. В сентябре их представитель Иосиф Файнберг поехал в Париж и попал на приём к молодому барону Эдмону де Ротшильду. Ротшильд согласился выделить ссуду на строительство колодца. При помощи оборудования, доставленного из Парижа, в феврале 1883 года 48-метровый колодец был выкопан, и впоследствии фраза на иврите «Мацану маим!» («Мы нашли воду!») вошла в герб города. Барон Ротшильд взял поселение под свою опеку, приобрёл его землю, прислал из Франции агрономов, стал выращивать виноград и основал винодельческий завод «Кармель Мизрахи» (1887), работающий до сих пор. На этом заводе в молодости работал Давид Бен-Гурион. В 1887 в Ришон-ле-Ционе был положен на музыку и впервые спет будущий гимн Израиля «Ха-Тиква». Между назначенной бароном администрацией и жителями были трения, в результате большая группа во главе с Файнбергом покинула поселение.

В конце 19 и начале 20 веков Ришон-ле-Цион был важным центром еврейской культуры. В 1888 там была основана первая школа, преподавание в которой велось на иврите, а в 1898 — первый ивритоязычный детский сад.

Население 

Ришон-ле-Цион — один из самых быстрорастущих городов Израиля и третий по возрасту город в стране после Иерусалима и Бней-Брака, где 31,1% населения составляют дети и подростки, а 61,4% всех жителей — люди в возрасте 40 лет и старше. Кроме того, город привлек значительное количество иммигрантов, в том числе из англоязычных стран. Ожидается, что к 2030 году в городе будет проживать около 270 000 человек. 

На 2019 год Ришон-ле-Цион являлся четвертым по наcелению городом Израиля.

В 2018 году 91,4 % населения составляли евреи; мусульмане и христиане составляли менее 1 %.
Естественный прирост населения составляет 0,7 %.
19,3 % населения — репатрианты, приехавшие после 1990 года.
83,2 % выпускников школ получили аттестат зрелости, 30,4 % населения имеют свидетельство о высшем образовании. Средняя зарплата на 2017 год составила 10 492 шекеля.

Экономика 

Сегодня основными отраслями промышленности Ришон-ле-Циона являются виноделие, строительство, услуги и торговля. Заводы и мастерские расположены в старой промышленной зоне, которая стала популярным местом для пабов, танцевальных клубов и ресторанов. Промышленность в городе в основном расположена в двух промышленных центрах: старой промышленной зоне на севере города и новой промышленной зоне на западе. 

Три основных торговых центра в Ришон-ле-Цион — это Центр Ротшильдов в старом центре города, Голд Молл (Кеньон Ха-Захав) в районе Нового Запада и Азриэли Ришоним. Такие компании, как Coca-Cola, Gazit-Globe, Volvo и Fiat, как ожидается, откроются в районе Мааян Сорек. В рамках пятилетнего плана города по обеспечению полной независимости от воды в Ришоне запланировано строительство опреснительной установки, которая будет производить 3,7 миллиона кубометров воды в год. В городе находится крупный мусороперерабатывающий завод «Шафдан».

Местное правительство

Мэры 

Элиякум Осташински (1950–51)
Арье Шефтель (1951)
Моше Гавин (1952–55)
Гершон Ман Манков (1955)
Хана Левин (1955–60)
Арье Шефтель (1960–62)
Ноам Лаонер (1962–65)
Арье Шефтель (1965–69)
Ханания Гибштейн (1969–83)
Мейр Ницан (1983–2008)
Дов Цур (2008–2018)
Раз Кинстлих (с 2018)

Современность 

Ришон-ле-Цион долгое время считался «спальным» пригородом Тель-Авива, но начиная с 1990-х годов город переживает период бурного развития. В западной части города построены крупные жилые массивы с расположенными поблизости торговыми, культурными и промышленными центрами.

Сегодня Ришон-ле-Цион — один из основных центров деловой и торговой жизни страны. В городе несколько промышленных зон, большинство предприятий действует в сфере услуг и торговли, в последние годы здесь открылись многочисленные предприятия и фирмы, специализирующиеся в областях разработки программного обеспечения, электронных технологий, управления и маркетинга. Довольно велико число частных предприятий, открытых репатриантами при поддержке «Центра по развитию частной инициативы» (МАТИ). До последнего времени уровень занятости населения города был одним из самых высоких по стране.

При муниципалитете действует Общество культуры, спорта и досуга. В его ведении находятся районные дома культуры, парки, спортивные центры, художественные, драматические и балетные кружки, музыкальная школа, танцевальные и вокальные ансамбли, городской оркестр и т. д. Городские библиотеки и читальные залы с богатым собранием книг расположены во всех районах города. Работают две библиотеки с собранием книг на русском языке. В городе имеется 7 плавательных бассейнов, городской пляж — один из самых благоустроенных и чистых в стране. Его протяженность около километра.

Города-побратимы 

  Ним, Франция, с 1986
  Мюнстер, Германия
  Люблин, Польша
  Санкт-Петербург, Россия
  округ Принс-Джорджес, Мэриленд, США
  округ Эссекс, Нью-Джерси, США
  Брашов, Румыния
  Дебрецен, Венгрия
  Тяньцзинь, Китай
  Терамо, Италия
  Херенвен, Голландия
  Гондэр, Эфиопия
  Харьков, Украина
  Львов, Украина
  Кременчуг, Украина

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета
 Городской музей
 Гейхал ха-Тарбут
 Rishon Le-Zion Digital Family Album

События 31 июля
Июль 1882 года